Krueng Lingka (Langkahan), een plaats in Indonesië
Krueng Lingka (Sungai Raya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing